

Geografia

Austria 
 Ringelsdorf-Niederabsdorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf

Niemcy 
 Ringelsdorf – dzielnica Genthin